Ján Bakoš (semitista) (1890-1967)
 Ján Bakoš (storico dell'arte) (1943-)